Wayne Odesnik ha battuto in finale Jimmy Wang 5–7, 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Alejandro Falla (Quarti di finale, ritiro)
  Paolo Lorenzi (semifinali)
  Wayne Odesnik (Campione)
  Malek Jaziri (quarti di finale)

  Jimmy Wang (finale)
  Gerald Melzer (quarti di finale)
  André Ghem (quarti di finale)
  Tarō Daniel (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Visit Panamá Cup de Chitré 2014